

Persone 
 Achille Maramotti – fondatore della casa di moda italiana Max Mara
 Amos Maramotti – attivista italiano

Altro 
 Collezione Maramotti – collezione di arte contemporanea di Reggio Emilia